Guiton ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Guiton (1585–1654), französischer Heerführer
 Marie Adrien François Guiton (1761–1819), französischer Offizier, 1804 als Oberst beteiligt an dem gesetzwidrigen Verfahren zur Erschießung des Herzogs von Enghien.
 Jean-François Guiton (* 1953), französischer Installations- und Videokünstler